Sibnica est un toponyme qui peut désigner :
 Sibnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica ;
 Sibnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ; 
 Sibnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje ;
 Sibnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 Sibnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žabari, district de Braničevo.